Неравенство Дуба — математическое выражение, относящееся к стохастической математике, определяющее верхнюю границу вероятности превышения случайным процессом некоторой величины.

Названо в честь американского математика .

Формулировка неравенства для мартингалов 
Если:
 стохастический процесс  является мартингалом
 траектория процесса  является непрерывной для почти всех ω
Тогда для любых  выполняется неравенство:

Доказательство

Применение

Литература 
  (Theorem II.1.7)

Мартингалы